

Aziende 
 Elmore – casa automobilistica statunitense attiva dal 1901 al 1912 e successivamente acquistata da General Motors

Geografia 
 Regno Unito
 Elmore – parrocchia civile di Stroud, Gloucestershire
 Stati Uniti d'America
 Elmore – città della Contea di Elmore, Alabama
 Elmore – città della Contea di Faribault, Minnesota
 Elmore – villaggio della Contea di Ottawa, Ohio
 Elmore – città della Contea di Lamoille, Vermont